Дин Эдвардс Смит (; 28 февраля 1931, Эмпория, Канзас — 7 февраля 2015) — американский баскетбольный тренер. Зал славы баскетбола назвал его «Легендарным тренером». 36 лет он тренировал в Университете Северной Каролины в Чапел-Хилле. Смит тренировал с 1961 по 1997 год и ушел на пенсию с 879 победами, что было в то время мужским баскетбольным рекордом в NCAA Дивизиона I. У Смита был 9-й самый высокий процент побед среди тренеров по баскетболу в колледже (77,6 %). За время своего пребывания на посту главного тренера, Северная Каролина выиграла два национальных чемпионата и появлялась 11 раз в Финалах четырех. Смит играл в баскетбол в университете Канзаса, где он выиграл Национальный Чемпионат в 1952 году, играя под руководством тренера Зала славы, Фога Аллена.

Смит был наиболее известен тем, что его подопечные имели высокий выпускной уровень, 96,6 % его спортсменов получали степени. Работая в Северной Каролине, Смит способствовал десегрегации, наняв первого в университете афроамериканского баскетболиста — стипендиата, Чарли Скотта, и добиваясь равного отношения к афроамериканцам со стороны местных предприятий. Смит тренировал и работал со многими спортсменами в Северной Каролине, которые достигли значимых успехов в баскетболе, в качестве игроков, тренеров или в обеих сферах. Смит вышел на пенсию в 1997 году, заявив, что он уже не может дать команде тот же уровень энтузиазма, который он давал ей годами. После ухода на пенсию , Смит использовал свое влияние, чтобы помочь различным благотворительным предприятиям и либеральной политической деятельности, но в последние годы он страдал от прогрессирующего слабоумия и прекратил большую часть общественной деятельности.

Похоронен на кладбище на территории университета.

Биография

Ранние годы 
Дин Смит родился в Эмпории, штат Канзас, 28 февраля 1931 года. Оба его родителя были учителями в государственных школах. Отец Смита, Альфред, тренировал баскетбольную команду в средней школе Эмпории «Спартанцы» до титула штата Канзас в 1934 году. Эта команда 1934 года отличалась наличием первого афроамериканского баскетболиста в истории турнира в Канзасе. Дин учился в Средней школе Топика. Интерес Смита в спорте не ограничивался только баскетболом. Смит также играл защитником в школьной футбольной команде и выступал за бейсбольную школьную команду.

Годы в колледже 
После окончания средней школы Смит учился в Канзасском университете на академическую стипендию, где он специализировался в области математики и присоединился к братству Дельта Фи Гамма (Фиджи). Учась в Канзасском университете, Смит продолжал увлекаться спортом, играя в баскетбольной, бейсбольной и футбольной команде, будучи первокурсником, и был членом отряда ВВС ROTC. Во время своего пребывания в баскетбольной команде университета, Канзас выиграл национальный чемпионат в 1952 году и был финалистом турнира NCAA в 1953 году. Тренером Смита по баскетболу во время его пребывания в Канзасе был Фог Аллен, которого тренировал в Университете Канзаса изобретатель баскетбола Джеймс Нейсмит. После окончания университета, Смит был помощником тренера в Канзасе в сезоне 1953-54.

Тренерская карьера

Ранние годы в тренерской баскетбольной работе 

Смит служил в ВВС США в Германии, а затем работал главным тренером в бейсбольной и гольф-командах Академии ВВС США. Тем не менее, огромный прорыв Смита произойдёт в США. В 1958 году тренер из Северной Каролины, Фрэнк Макгуайр, попросил Смита присоединиться к его тренерскому штабу, в качестве помощника тренера. Смит служил под началом Макгвайра в течение трех лет до 1961 года, после чего Макгуайр был вынужден уйти в отставку.

После отставки Макгуайра, канцлер Университета Северной Каролины, Уильям Айкок, предложил Смиту занять его место. Смит принял его предложение. Когда Айкок назначил Смита главным тренером, он сказал 30-летнему Смиту, что победы и поражения не имеют такого большого значения, как проведение чистой программы и хорошее представление об университете.

Конференция Атлантического побережья (ACC) отменила ежегодный баскетбольный турнир Dixie Classic в Роли, Северная Каролина, из-за национального скандала, связанного с бритьем, включая игрока из Северной Каролины (Лу Браун). В результате скандала, Северная Каролина снизила акцент на баскетболе, сократив свой график регулярного сезона. В первом сезоне под руководством Смита, Северная Каролина сыграла только 17 игр, с результатом 8 побед, 9 поражений. Это был единственный проигрышный сезон, который он пережил за всю свою карьеру. Далее, после сезона 1965-66 года команды Смита никогда не спускалась ниже третьего места в ACC.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Зала славы баскетбола
 Профиль на сайте Зала славы ФИБА

Баскетболисты США
Игроки «Канзас Джейхокс» (баскетбол)
Баскетбольные тренеры США
Олимпийские чемпионы по баскетболу
Олимпийские чемпионы от США
Члены Зала славы баскетбола
Члены Зала славы ФИБА
Награждённые Президентской медалью Свободы